Die American-Football-Bundesliga 1998 war die 20. Saison in der 1. Bundesliga, der höchsten deutschen Spielklasse, in der Sportart American Football und die letzte Saison vor der Namensänderung in German Football League. Meister wurden die Braunschweig Lions, welche damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnten und sich ihren zweiten nationalen Meistertitel holten.

Teams 

In der Gruppe Nord haben die folgenden Teams am Ligabetrieb teilgenommen:
 Braunschweig Lions (Meister der Bundesliga Nord 1997 und Sieger des German Bowl XIX)
 Cologne Crocodiles
 Hamburg Blue Devils
 Kiel Hurricanes
 Düsseldorf Panther
 Paderborn Dolphins (Aufsteiger aus der 2. Bundesliga)

In der Gruppe Süd haben die folgenden Teams am Ligabetrieb teilgenommen:
 Hanau Hornets (Meister der Bundesliga Süd 1997)
 Landsberg Express
 Munich Cowboys
 Noris Rams
 Rüsselsheim Razorbacks
 Stuttgart Scorpions

Reguläre Saison

Gruppe Nord

Gruppe Süd 

Die Noris Rams meldeten sich während der Saison aus dem Spielbetrieb ab. Daher wurde alle ihre Spiele mit 0:20 als verloren gewertet.

Relegation

Gruppe Nord 

Auf Grund des besseren Punkteverhältnisses (52:24) konnten die Paderborn Dolphins den Klassenerhalt erreichen.

Gruppe Süd 
Auf Grund des Rückzugs der Noris Rams wurde in der Gruppe Süd keine Relegation durchgeführt und der Erste der zweiten Liga Süd, die Aschaffenburg Stallions, stieg auf.

Play-offs

Weblinks 
 1.Bundesliga 1998 auf football-history.de

GFL-Saison
American-Football-Saison 1998